The Trust – film del 1915 diretto da Lon Chaney
 The Trust – film del 1993 diretto da Neil Havens e J. Douglas Killgore 
 I corrotti - The Trust (The Trust) – film del 2016 diretto da Alex Brewer e Benjamin Brewer